Хан Йесыль — южнокорейская актриса и модель. Имя при рождении — Лесли Ким.

Биография 
Родилась и выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, затем переехала в Южную Корею, чтобы продолжить актёрскую и модельную карьеру. В Америке окончила колледж Cerritos, где изучала компьютерную графику. В 2004 году отказалась от американского гражданства, чтобы позиционировать себя на корейском рынке в качестве корейской актрисы.

В 2001 году Хан дебютировала в качестве модели, где взяла первое место. Помимо модельной карьеры Хан Йесыль является певицей, актрисой фильмов и телесериалов. Она снялась во множестве рекламных роликов в Корее, начиная от оздоровительных напитков, косметических средств, до рекламы одежды от Venus, рекламных роликов для телефонов Samsung и Motorola.

В начале своей карьеры была известна как модель, позже актёрская карьера стала её основной работой. Хан привлекла к себе внимание после таких дорам как «Без остановки 4» и Breathless. Затем получила роли второстепенных персонажей в «Запретная любовь» и That Summer Typhoon. Её первая главная роль была в «Безумная парочка», где Хан сыграла героиню по имени Анна Чжо. Один из важных качеств актрисы — это умение говорить на английском языке, почти без акцента.

В 2011 году Хан Йесыль была утверждена на главную роль в сериале «Шпионка Мён Воль», где сыграла спецагента из Северной Кореи. 14 августа из-за разногласий с режиссёром, Хан покинула съёмочную площадку и улетела в Лос-Анджелес. В связи с плотным графиком съемок, напряженность возрастала, что привело к новым конфликтам. В конце концов, Хан Йесыль попросила заменить режиссёра. Представители KBS сказали, что добавят дополнительного режиссёра, но не изменят предыдущего. Съёмки были приостановлены, а представители канала KBS заявили, что подадут на актрису в суд, если потребуется. Однако 17 августа представители актрисы сообщили, что она возвращается в Корею, чтобы закончить работу над сериалом. Поскольку проблема оказалась намного больше, чем она предполагала, Хан Йесыль поспешила вернуться в страну, чтобы исправить ситуацию. Представитель продолжил: «Хан Йесыль очень перегружена, поэтому она даже понятия не имела, что это выльется в такую большую проблему в Корее».

Агентство актрисы, Sidus HQ также официально заявило: «Из-за слишком плотного графика съемок, Хан Йесыль истощена как морально, так и физически. Находясь в таких обстоятельствах, она потеряла способность рассуждать здраво, что причинило вред многим людям. Она вернется в Корею и снова приступит к съемках настолько скоро, насколько это будет возможно. Актриса постарается выложиться по полной до самого завершения съемок».

После всех этих событий, драма «Шпионка Мёнволь» наконец будет доснята, поскольку Хан Йесыль возвращается в Корею, чтобы завершить съемки в качестве ведущей актрисы. С ноября 2014 года снимается в сериале «Рождение красавицы».

23 ноября 2013 года стало известно, что Хан Йесыль и продюсер YG Entertainment Тедди Пак встречаются на протяжении шести месяцев. 24 октября 2016 года было объявлено, что пара рассталась из-за плотного графика.

Фильмография

Награды и премии 
 SBS Drama Awards, 2008 год
 Победитель: главная женская роль («Война цветов»)
 29-й Blue Dragon Film Awards, 2008 год
 Победитель: лучшая новая актриса («Охотница на мужа»)
 45-й Grand Bell Awards, 2008 год
 Победитель: лучшая новая актриса («Охотница на мужа»)
 45-й Grand Bell Awards, 2008 год
 Победитель: награда за популярность («Охотница на мужа»)
 43-й Baeksang Arts Awards, 2007 год
 Победитель: награда за популярность («Безумная парочка»)
 MBC Drama Awards, 2006 год
 Победитель: лучшая актриса («Безумная парочка»)
 Победитель: награда за популярность («Безумная парочка»)
 Победитель: лучшая пара, совместно с О Джихо («Безумная парочка»)

Женщины-комедианты